Chiamami ancora amore – album di Roberto Vecchioni del 2011
 Chiamami ancora amore – singolo di Roberto Vecchioni del 2011, estratto dall'album omonimo
 Chiamami ancora amore –  miniserie televisiva del 2021